

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 5 podstawowych
 Popławy – część miasta Pułtusk
 Popławy – część miasta Szczebrzeszyn
 Popławy – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wojsławice
 Popławy – część wsi Staszic w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Uchanie
 Popławy – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Milejów
 Popławy – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów
 Popławy – część wsi Iłowiec w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Popławy – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno
 Popławy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Stara Kornica
 Popławy – część wsi Rzakta w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Wiązowna
 Popławy – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk
 Popławy – kolonia wsi Popławy w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk
 Popławy – część wsi Łukowa w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny

Ukraina 
 Popławy – wieś w obwodzie tarnopolskim
 Popławy – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podhajeckim

Zobacz też 
 Popławy-Kolonia